-Norm bezeichnet:
 eine Norm auf dem Raum quadratintegrierbarer Funktionen, siehe Lp-Raum#Der Hilbertraum L2

-Norm bezeichnet:
 die Norm auf dem Raum quadratsummierbaren Folgen, siehe Folgenraum#lp